Натан Айзикович (???—???) — советский сценарист и участник Гражданской войны в РСФСР.

Биография 
В 1920 году был мобилизован в Красную Армию в связи с началом Гражданской войны в РСФСР, после демобилизации в 1921 году являлся курсантом Военной объединённой школы имени ВЦИК. В середине 1920-х годов работал в Клубе имени Свердлова, где проводил активную работу и поставил там несколько спектаклей по собственным сюжетам, одновременно с этим написал несколько десятков сценариев для кинематографа, однако экранизированы были только два из них. Более подробная информация отсутствует.

Фильмография

Сценарист 
 1924 —
 Банда батьки Кныша
 Враги

Литература 
 Сценаристы советского художественного кино 1917—1967. Москва, Искусство, 1972.

Сценаристы России
Сценаристы СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)